Aktaia oder Aktaie (altgr.: Ἀκταίη), latinisiert Actaea steht in der griechischen Mythologie für:
 Aktaia (Nereide), eine der Nereiden
 Aktaia (Tochter des Danaos), eine der Danaiden
 ein älterer Name für die Halbinsel Attika nach dem König Aktaios

Siehe auch:
 Actaea